Teemu Pulkkinen, född 2 januari 1992 i Helsingfors, är en finländsk professionell ishockeyforward som spelar för HK Dinamo Minsk i KHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Arizona Coyotes, Detroit Red Wings och Minnesota Wild och på lägre nivåer för Chicago Wolves, Grand Rapids Griffins och Iowa Wild i American Hockey League (AHL) och Jokerit i Liiga.

Pulkkinen draftades i fjärde rundan i 2010 års draft av Detroit Red Wings som 111:e spelare totalt.

21 juni 2017 valdes Pulkkinen av Vegas Golden Knights i expansionsdraften.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Teemu Pulkkinen NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Teemu Pulkkinen (b.1992) hockey statistics and profile at hockeydb.com
Teemu Pulkkinen – Player profile at The Hockey News

Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Iowa Wild
Spelare i Minnesota Wild
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Jokerit
Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Personer från Vanda
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare valda i NHL:s expansionsdraft 2017
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare i HK Dinamo Minsk
Spelare valda av Detroit Red Wings i NHL Entry Draft